Cimera de la Terra (1992), trobada internacional organitzada per l'ONU celebrada a Rio de Janeiro del 3 de juny a 14 de juny de 1992.
 Cimera de la Terra (2002), trobada internacional organitzada per l'ONU celebrada a Johannesburg, Sud Àfrica.